Orta kan avse:

 Orta di Atella, en ort och kommun i provinsen Caserta i regionen Kampanien i Italien
 Orta Nova, en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien 
 Orta San Giulio, en ort och kommun i provinsen Novara i regionen Piemonte i Italien

Se även
 Ort (olika betydelser)